Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Sao Jose Do Rio Preto 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mailen Auroux e María Irigoyen che hanno battuto in finale Aranza Salut e Carolina Zeballos 6-1, 7-61.

Teste di serie 

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (Campionesse)
 Monique Adamczak /  Florencia Molinero (semifinali)

 Nicole Melichar /  Roxane Vaisemberg (semifinali)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Luciana Sarmenti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Sao Jose Do Rio Preto 2012